Diporto: sinonimo (desueto) di sport
Nautica da diporto: navigazione a scopo sportivo e ricreativo
Volo da diporto: volo di tipo sportivo

Altri progetti